Неборак — фамилия.

 Неборак, Александр Андреевич (? — 1942) — советский военачальник, комбриг.
 Неборак, Виктор Владимирович (род. 1961) — украинский поэт, прозаик, литературовед и переводчик, эссеист.

См. также 
 Неборако